A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1982 foi a 34ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Buenos Aires e encerrou-se em Hockenheim. 

Os anos 80 foram uma época glamorosa para a motovelocidade, dando-nos algumas das melhores batalhas em duas rodas de sempre. Wayne Rainey, Freddie Spencer, Eddie Lawson e Wayne Gardner deram espetáculo em Yamahas e Hondas, ajudando a aumentar o interesse em torno do esporte. Para muitos, estes personagens representam os tempos de ouro da categoria.

Calendário

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1982